Буранное — село в Лаганском районе Калмыкии, входит в состав Джалыковского сельского муниципального образования.

География 

Село расположено в пределах Прикаспийской низменности в северной части Лаганского района на берегу залива Харбата у границы с Лиманским районом Астраханской области в 6,7 километрах к северо-востоку от села Джалыково (центр СМО), в 37 километрах от Лагани, в 4 километрах к северу от села Воскресеновка, в 20 километрах к югу от села Лесное.

История 

Дата основания неизвестна. Населённый пункт под названием Буранный отражён на карте 1943 года. Точная дата изменения наименования населённого пункта не установлена. Однако под названием Бурунный поселение отражено и на карте 1956 года, на карте 1984 года село уже зафиксировано название Буранное.

Население 

Этнический состав

Экономика 

Село обладает туристско-рекреационным потенциалом. Особой популярностью пользуются лотосовые плантации на канале в селе Буранное. Здесь действуют турбаза «Могой», семь кафе, специализирующихся на рыбных блюдах, построены два частные гостиницы.

Социальная сфера 

В селе действуют Буранинская основная средняя школа, сельская библиотека, фельдшерский пункт

Примечания 

Населённые пункты Лаганского района